Гилия:
 Гилия (Gilia) — род цветковых растений семейства Синюховые
 Гилия — одно из названий реки Матросовка, протекающей в России и Литве